Pawlowska ist der Familienname von:
 Katarzyna Pawłowska (* 1989), polnische Radrennfahrerin
 Halina Pawlowská (* 1955), tschechische Schriftstellerin